

Geografia
Zanzibar è una unità federata semi-indipendente della Tanzania. La stessa denominazione può anche indicare:

 l'arcipelago di Zanzibar – l'insieme delle isole che costituiscono il territorio di Zanzibar
 Sultanato di Zanzibar – Stato indipendente dal 1856 al 1890 e protettorato britannico dal 1890 al 1963
Repubblica Popolare di Zanzibar – Stato indipendente nato nel 1964 dopo la Rivoluzione di Zanzibar
 Unguja – l'isola maggiore dell'arcipelago, a volte chiamata semplicemente Zanzibar
 Zanzibar o Zanzibar City – la capitale di Zanzibar

Altro 
 Zanzibar – serie televisiva italiana del 1988
 Zanzibar o Zanzibar Land – nazione immaginaria del videogioco Metal Gear 2: Solid Snake